Guillaume /gyjom/ je francouzské křestní jméno, jehož českým protějškem je Vilém. Mezi jeho významné nositele patří:
 Guillaume Apollinaire
 La Roche Guillaume
 Guillaume Faye
 Guillaume le Maréchal
 Guillaume Dufay
 Guillaume Canet
 Guillaume, korunní lucemburský velkovévoda (princ Guillaume)
 Guillaume Colletet
 Guillaume de Champlitte
 Guillaume de Machaut
 Guillaume de Vaudoncourt
 Guillaume z Tyru
 Guillaume Philibert Duhesme
 Guillaume Marie Anne Brune
 Guillaume de l'Hôpital (též L'Hospitalovo pravidlo)
 Guillaume de Champlitte
 Guillaume-Joseph Roques
 Guillaume Bautru
 Guillaume Dubois
 Guillaume Franc
 Guillaume Alexis
 Guillaume Chartier
 Henri Jacques Guillaume Clarke
 Emmanuel Leopold Guillaume François Maria (Emmanuel Belgický)
 Guillaume de Sonnac (Vilém ze Sonnacu)
 Charles Edouard Guillaume
 Louis Xavier Marie Guillaume (Louis Lucemburský)
 Guillaume II de Villehardouin